Baranjska nogometna liga predstavljala je 6. rang natjecanja. Prvak lige bi se kvalificirao u Područnu nogometnu ligu NSP Beli Manastir. Iz lige nitko nije ispadao, pošto je Baranjska liga bila najniži rang natjecanja.

Bilješke 
Iako je NK Jovan Lazić Bolman osvojio prvenstvo, u viši rang se plasirao NK Radnički Mirkovac.

Izvori 

 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 

1973-74
1973-74 Baranja
Baranja